Burdet peut faire référence à :

Patronyme 
 Augustin Burdet (1798-1970), graveur français ;
 Cédric Burdet (né en 1974), joueur de handball français ;
 Françoise Burdet (née en 1967), bobeuse suisse ;
 Hervé Maurice Burdet (né en 1939), botaniste suisse ;
 Jacques Burdet (1905–1984), enseignant, historien et musicologue vaudois ;
Marielle Burdet (1930-2015), nom de naissance de Marielle Larriaga, réalisatrice et écrivaine française ;
 Robert Burdet (mort vers 1155), mercenaire normand devenu prince de Tarragone en Espagne.

Montagne 
 Mont Burdet, montagne du massif du Jura.

Homonymie de patronyme